Frédéric Gélard, réalisateur, scénariste et acteur français ;
 Patrice Gélard (1938-2020), juriste et homme politique français.